Racoș se poate referi la:

 Racoș, sat în județul Brașov, România
Comuna Racoș, Brașov 
Racoșul de Sus, Covasna

Vezi și 
 Râul Racoș (dezambiguizare)

 Racova (dezambiguizare)

Toponime românești